El Condado de Caroline es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Caroline (Maryland)
 Condado de Caroline (Virginia)